Olšina kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Olšovka, vattendrag, Södra Böhmen, 
 Olšinský Rybník, sjö, Södra Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar